James A. Thomson peut faire référence à :
 James A. Thomson, le président de la RAND Corporation,
 James Alexander Thomson (1958-), un chercheur biologiste ayant obtenu des cellules souches embryonnaires par transformation de cellules souches adultes en ,

Voir aussi